Andrzej Kowalski (1628–1702) – malarz
 Andrzej Kowalski (1930–2004) – artysta malarz, grafik, pisarz, eseista, pedagog
 Andrzej Kowalski (ur. 1946) – działacz związkowy i socjalistyczny
 Andrzej Piotr Kowalski (ur. 1964) – polski historyk i filozof
 Andrzej Kowalski – polski ekonomista, wiceminister rolnictwa
 Andrzej Kowalski – szef Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego, były funkcjonariusz Urzędu Ochrony Państwa oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w stopniu generała brygady
 Andrzej Kowalski – polski gitarzysta, klawiszowiec i kompozytor
 Andrzej Kowalski – skoczek narciarski, mistrz Polski z 1953 r.
 Andrzej Kowalski – prof. dr. hab.

przypisy